В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (фінал)
 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Зіна Гаррісон (1-ше коло)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International